Le US Clay Court 1987 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Indianapolis du 13 au .

Faits marquants 
 Mats Wilander remporte son  ATP en simple en battant en finale Kent Carlsson.
 Dans le tableau de double, Laurie Warder et Blaine Willenborg se défont en finale de Joakim Nyström et Mats Wilander. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1987 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 

ATP 1987
Tennis aux États-Unis en 1987
Indianapolis
Tennis en juillet 1987